Belfiore (Verona), een gemeente in de Italiaanse provincie Verona
Belfiore (Foligno), een plaats in de Italiaanse gemeente Foligno